Killers:

 Killers (альбом Iron Maiden) — альбом группы Iron Maiden,
 Killers (альбом Kiss) — альбом группы Kiss,
 The Killers — музыкальная группа,
 Киллеры () — фильм Роберта Лукетича.